Endenburg ist ein Ortsname:
 Endenburg (Steinen), Ortsteil und Dorf der Gemeinde Steinen im Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

Endenburg ist der Familienname folgender Personen:
 Gerard Endenburg (* 1933), niederländischer Unternehmer und Autor

Siehe auch:
 Entenburg
 Enzenburg